Карбаев — фамилия; имеет женскую форму Карбаева.
 Карбаев, Кайреден — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Карбаев, Мухаметжан Сейтешевич (род. 1949) — советский хозяйственный и политический деятель.